Дуглас Дейл Кристи (; родился 9 мая 1970, Сиэтл, штат Вашингтон) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете Пеппердайна, в 1992 году был выбран на драфте НБА под 17-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс», однако из-за возникших контрактных трудностей Кристи в Сиэтле не заиграл и был перепродан в «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс», «Торонто Рэпторс», «Сакраменто Кингз», «Орландо Мэджик», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (2003) и три раза — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (2001—2002, 2004). Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции West Coast (1991—1992). Всего за карьеру в НБА сыграл 827 игр, в которых набрал 9301 очко (в среднем 11,2 за игру), сделал 3382 подбора, 2992 передачи, 1555 перехватов и 392 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Родившиеся в Сиэтле